Pawłowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bartłomiej Pawłowski (* 1992), polnischer Fußballspieler
 Bogumił Pawłowski (1898–1971), polnischer Botaniker
 Bogusław Pawłowski (* 1962), polnischer Biologe

 Janusz Pawłowski (* 1959), polnischer Judoka
 Jerzy Pawłowski (1932–2005), polnischer Fechter
 Józef Pawłowski (* 1990), polnischer Schauspieler
 Leszek Pawłowski (1895–1967), polnischer Skispringer
 Łukasz Pawłowski (* 1983), polnischer Ruderer

Siehe auch:

 Pawlowski
 Pavlovsky